Struppert ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Struppert (* 1950), deutsche Leichtathletin
 Gerd Struppert (* 1950), deutscher Fußballspieler und -trainer